В 1883 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Достижения человечества

Изобретения 
 Электродвигатель переменного тока: Никола Тесла.
 Свисток Гальтона, первый практический способ получения ультразвука: Фрэнсис Гальтон.

Награды 
 Ломоносовская премия
 Архимандриту Амфилохию (П. И. Сергиевскому-Казанцеву) за труды по древнеславянской письменности.

Родились 
 23 мая — Дмитрие Леонида, румынский учёный энергетик, действительный член Румынской академии наук. Лауреат Государственной премии Румынии.
 22 мая — Эрвин Нестле, немецкий протестантский богослов; сын Эберхарда Нестле — директора , отец математика .
 21 октября — Фриц Кнолль, австрийский ботаник.

См. также

Примечания